Jan Gelinde van Blom kan verwijzen naar:

 Jan Gelinde van Blom (schrijver) (1796 - 1871), schrijver en dichter
 Jan Gelinde van Blom (ambtenaar) (1809 - 1877), Nederlands topambtenaar